Ligusticum peloponnense är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck. Ligusticum peloponnense ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
peloponnense